Алтус (англ. Altus; порт. Altos) — многозначный термин.

 Алтус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 «Алтус» — бразильский футбольный клуб из Алтуса.
 Алтус — город, расположенный в округе Франклин (штат Арканзас, США).
 Алтус — авиабаза ВВС США, расположенная в пределах города Алтус, Оклахома, США.